Lambach, une commune française du département de la Moselle.
 Lambach, une commune autrichienne du Land de Haute-Autriche.